Partit Comunista dels Treballadors, partit polític històric d'Espanya
 Partit Comunista de Txecoslovàquia, partit polític històric de Txecoslovàquia
 Partit Comunista de Turkmenistan, partit polític històric del Turkmenistan
 Partit Comunista de Turquia, partit polític de Turquia
 Partit Congolès del Treball, partit polític de la República del Congo
 Partit Comunista de Togo, partit polític de Togo
 Partit Comunista Tunisià, partit polític històric de Tunísia
 Partit Comunista de Tailàndia, partit polític històric de Tailàndia
 Partit Comunista dels Treballadors (Itàlia), partit polític d'Itàlia
 Pacific Crest Trail, ruta de senderisme de l'oest dels Estats Units
 Tractat de cooperació en matèria de patents (del seu nom en anglès Patent Cooperation Treaty), conveni internacional per a la tramitació de patents
 Teoria de la Continuïtat Paleolítica (del seu nom en anglès Paleolithic Continuity Theory), teoria que defensa que el protoindoeuropeu ja es parlava en el paleolític
 Porfíria cutània tardana, forma més comuna de porfíria
 Procalcitonina, pèptid precursor de la calcitonina
 Trifenil policlorat (del seu nom en anglès Polychlorinated Terphenyl), hidrocarbur aromàtic considerat contaminant orgànic persistent
 Tàctil de capacitat projectada (del seu nom en anglès Projected Capacitive Touch), tecnologia de pantalla tàctil basada en les variacions de capacitància
 PCT també és el codi UCI del Pegasus Continental Cycling Team, equip ciclista d'Indonèsia
 Pct també és l'abreviatura de la pectolita, mineral de la classe dels silicats
 pct també s'utilitza com a abreviatura de percentatge, expressió d'una proporció sobre base 100